FUCA1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 466 амінокислот, а молекулярна маса — 53 689.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, глікозидаз. 
Локалізований у лізосомі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки